Raucherhusten (eigentlich Husten bei Tabakrauchern) steht für:

 Husten bei Erkrankungen der Bronchien infolge von Tabakrauchen (z. B. chronische Bronchitis)
 Husten bei Chronisch obstruktiver Lungenerkrankung